CHIP:

 CHIP — цветной ежемесячный глянцевый журнал о компьютерной технике, коммуникациях и связи.
 CHIP — цветной ежемесячный глянцевый журнал о компьютерной технике, коммуникациях и связи на русском языке.